Karjala Tournament 2006 spelades under perioden 9-12 november 2006, vanns av Ryssland före Tjeckien och Sverige, medan Finland slutade på fjärde plats. Tjeckien inledde turneringen på hemmaplan.

Slutresultat

Resultat

Bästa spelare 
Turneringens arrangörer röstade fram följande spelare i turneringen 2006:

 Bäste målvakt:  Sinuhe Wallinheimo
 Bäste försvarsspelare:  Magnus Johansson
 Bäste anfallsspelare:  Petr Schastlivy

Källor

Fotnoter

2006 i Finland
2006 i Tjeckien
Euro Hockey Tour 2006/2007
2006
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Sportevenemang i Prag
Helsingfors under 2000-talet
Internationella ishockeytävlingar i Tjeckien